Diego González puede referirse a:

Diego González de Iguña (704-773), noble hidalgo cántabro del ;
 Fray Diego González Holguín (1560-h. 1620), fraile español, investigador del idioma Quechua durante la época del Virreinato del Perú;
Diego González de la Vega (c. 1628-1697), un pintor barroco español;
 Diego González Montero (), militar español, gobernador del reino de Chile (durante 1662 y 1670);
 Fray Diego Tadeo González (1733-1794), poeta español;
Diego González Alonso (1779-1841), un político, pedagogo y agrónomo español;
Diego Armando González (1986-), futbolista chileno que se desempeña como delantero;
Diego González Marroquín, (1989-), futbolista colombiano;
 Diego González Boneta (1990-), cantante mexicano;
Diego González Reyes (1991-), futbolista chileno;
Diego González Morales (1993-), futbolista chileno;
Diego González Polanco (1995-), futbolista español;
Diego González Fuentes (1995-), futbolista chileno;
Diego González Torres (1998-), futbolista chileno;
Diego González Saavedra (1998-), futbolista chileno.